Fairbank (Iowa)
Ou ainda:
 Fairbanks

Desambiguações de topônimos